Думкрат:

 Думкрат — парусный фрегат русского флота 1707 года постройки;
 Думкрат — 38-пушечный прам русского флота 1713 года постройки.